Ithome (altgriechisch  ) ist der Name 

 einer Nymphe in der griechischen Mythologie, siehe Ithome (Mythologie)
 eines Berges und der darauf befindlichen Festung im antiken Messenien, siehe Ithomi (Berg)
 eines antiken Kastells in Thessalien, siehe Ithome (Thessalien)
 einer Schmetterlingsgattung der Prachtfalter, siehe Ithome (Gattung)

Siehe auch Ithomi